Cihaurkuning (Cisompet), een plaats in Indonesië
Cihaurkuning (Malangbong), een plaats in Indonesië